Der Buckelpisten-Wettkampf der Männer bei den Olympischen Winterspielen 2022 wurde am 3. und 5. Februar im Genting Skiresort ausgetragen.

Olympiasieger wurde der Schwede Walter Wallberg. Die Silbermedaille sicherte sich der Titelverteidiger Mikaël Kingsbury aus Kanada und Bronze gewann Ikuma Horishima aus Japan.

Ergebnisse

Qualifikation

Qualifikation 1. Runde 
3. Februar, 19:45 Uhr (Ortszeit), 12:45 Uhr (MEZ)

Die besten zehn Athleten qualifizierten sich direkt für das Finale. Alle anderen Athleten mussten in der 2. Qualifikationsrunde antreten, wo zehn weitere Athleten sich für das Finale qualifizieren konnten.

Qualifikation 2. Runde 
5. Februar, 18:00 Uhr (Ortszeit), 11:00 Uhr (MEZ)

Aus der 1. und 2. Runde wurde der beste Lauf gewertet. Die 10 besten Athleten qualifizierten sich für das Finale.

Finale

Finale 1 
5. Februar, 19:30 Uhr (Ortszeit), 12:30 Uhr (MEZ)

Finale 2 
5. Februar, 20:05 Uhr (Ortszeit), 13:05 Uhr (MEZ)

Finale 3 
5. Februar, 20:40 Uhr (Ortszeit), 13:40 Uhr (MEZ)

Weblinks 

 Ergebnisse

Buckelpiste Manner